Učka bezeichnet:
 Učka, ein Gebirge in Kroatien
 Naturpark Učka, einen Naturpark in Kroatien
 (9657) Učka, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Učka-Tunnel, einen mautpflichtigen Straßentunnel in Kroatien